

Patronyme 
Voronine (masculin) ou Voronina (féminin) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Voronine (né en 1979), footballeur ukrainien.
 Artiom Voronine (né en 1991), joueur de hockey sur glace russe.
 Mikhail Voronine (1945-2004), gymnaste artistique russe.
 Irina Voronina (née en 1977), mannequin russe.
 Lev Voronine (né en 1971), handballeur russe.
Lola Voronina (née en 1983), femme politique russe
 Nikolaï  Voronine (1904-1976) historien et archéologue russe
 Valeri Voronine (1939-1984), footballeur soviétique.
 Viatcheslav Voronine (né en 1974), sauteur en hauteur russe.
 Vladimir Ivanovitch Voronine (1890-1952), capitaine soviétique et explorateur de l'océan Arctique.
 Vladimir Nikolaïevitch Voronine (né en 1941), homme politique moldave, président de la république de Moldavie.
 Zinaida Voronina (1947-2001), gymnaste artistique russe.

Littérature 
 Le Destin de Iouri Voronine, roman français de Henriette Jelinek paru en 2005.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe